Ласло Сабо ():

 Ласло Сабо (1908—1992) — угорський академічний весляр, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Ласло Сабо (1936) — угорський актор, режисер і сценарист.
 Ласло Сабо (1991) — угорський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон світу серед студентів.
 Ласло Сабо (1936) — угорський весляр-байдарочник, учасник Олімпійських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу, переможець багатьох регат національного і міжнародного значення.
 Ласло Сабо (1965) — угорський дипломат, лікар, бізнесмен і політик, який є послом Угорщини в Сполучених Штатах з 2017 року.
 Ласло Сабо (1917—1998) — угорський шахіст, гросмейстер.